Константи́н Парамо́нов: Парамонов, Константин Валентинович (род. 1973) — российский футболист, тренер.
 Парамонов, Константин Ефимович (1908—1943) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.